Баумге́ртнер ( — «садовник» (от Baum «дерево» и Gärtner «садовод» (от Garten «сад»)) — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Баумгертнер, Алексей (род. 1988) — немецкий конькобежец.
 Баумгертнер, Владислав Артурович (род. 1972) — российский предприниматель, генеральный директор «Уралкалия».

См. также 
 Баумгартнер